Estrada peut désigner :

Patronyme 

 Ana Estrada (1976-), psychologue péruvienne et militante de l'euthanasie ;
 Armando Estrada (1978-), nom de ring du catcheur et manager de catch américain Hazem Ali ;
 
 Eduardo Estrada (né en 1995), coureur cycliste colombien ;
 Elise Estrada (1987-), chanteuse et actrice canadienne ;
 Erik Estrada (1949-), acteur et producteur américain de descendance portoricaine ;
 Felipe Estrada (1952-), catcheur mexicain connu comme El Canek ;
 Genaro Estrada (1887-1937), diplomate et homme politique mexicain ;
 José Dolores Estrada Valdo (1792-1869), militaire, héros national du Nicaragua ;
 Joseph Estrada (né en 1937), acteur et homme politique philippin ;
 Julio Estrada (né en 1942), compositeur mexicain de musique contemporaine ;
 Marco Estrada (né le ), footballeur chilien ;
 Marco Estrada (né le ), lanceur de baseball mexicain ;
 Margarito Pánfilo Estrada Espinoza (1934-), auteur-compositeur-interprète mexicain ;
 Miguel Estrada (né en 1950), basketteur espagnol ;
 , avocat américain ;
 Pablo Antón Marín Estrada (né en 1966), écrivain espagnol écrivant en asturien ;
 Ric Estrada (1928-2009), dessinateur américain de bandes dessinées ;
 Susana Estrada (née en 1949), actrice espagnole.

Divers
 La doctrine Estrada, formulée par Genaro Estrada, doctrine géopolitique qui a trait à la reconnaissance d'un État au niveau international.

Patronyme hispanique